

Голишманово — селище міського типу, окружний центр, Тюменська область
 Голишманово — село, Голишмановський міський округ, Тюменська область